Nerodimka kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Nerodimka (Lepenec), 
 Nerodimka Planina, bergskedja,